Bell Island (Alaska), een eiland in het zuiden van de Amerikaanse staat Alaska
 Bell Island (Grey-eilanden), een eiland aan de noordkust van het Canadese eiland Newfoundland
 Bell Island (Conception Bay), een eiland aan de zuidkust van het Canadese eiland Newfoundland

Zie ook 
 Belle Isle